El término nomenclatura puede referirse:
 a la nomenclatura o nomenklatura; término que, en la Unión Soviética de la época de Leonid Brézhnev, hacía referencia al grupo de élite (formado casi exclusivamente por miembros del Partido Comunista) que controlaba los mecanismos de poder, y que tomaba las decisiones sin estar sujeto a un control real por las instituciones formales;
 a la nomenclatura binominal, sistema para denominar las diferentes especies de organismos con dos palabras: el nombre del género más el nombre específico;
 a la nomenclatura biológica, conjunto de reglas de los nombres científicos de los organismos, una rama de la taxonomía, la ciencia de la clasificación biológica;
 a la nomenclatura combinada, nomenclatura de mercancías del sistema aduanero común de la Unión Europea;
 a la nomenclatura química, el conjunto de reglas o fórmulas que se utilizan para nombrar todos los elementos y compuestos químicos;
 a la nomenclatura urbana, conjunto de elementos que facilita la localización de un predio en una ciudad;
 a la nomenclatura; en lingüística, el conjunto o sistema de nombres o términos empleados en alguna disciplina u oficio, o por alguna comunidad.

Enlaces externos